Список самых высоких зданий в Чикаго ранжирует по высоте высотные здания американского города Чикаго, штат Иллинойс, считающегося родиной небоскрёбов. Высочайшее здание в Чикаго — 108-этажный небоскрёб Сирс тауэр высотой 442 метра, построенный в 1974 году. Этот небоскрёб также является самым высоким в США, и пятым по высоте в мире. Вдобавок, Сирс тауэр имеет больше всего этажей среди всех зданий и самую большую высоту до кончика антенны (527 метра) среди зданий, строительство которых завершено. Второе, третье и четвёртое по высоте здания в Чикаго — Гостиница «Трамп Интернэшнл», Аон центр и Джон Хэнкок центр соответственно. По состоянию на август 2011 года Джон Хэнкок центр держит звание высочайшего в мире жилого здания. Чикаго — единственный город мира, в котором завершено строительство более чем одного здания высотой более 100 этажей.

История небоскрёбов в Чикаго началась в 1885 году, когда было завершено строительство Хоум иншуренс билдинг, здания, часто считающегося первым в мире зданием со стальным каркасом. Сначала здание было построено высотой в 10 этажей и 42 метра, однако затем, после перестройки, здание стало иметь высоту 55 метров и 12 этажей. Исторически Чикаго играл заметную роль в небоскрёбостроении. Здание Масонской церкви было вторым высочайшим зданием в мире после нью-йоркского Уорлд билдинг. Три здания в Чикаго были высочайшими зданиями в США, включая здание товарной биржи, которое было высочайшим в городе в двух своих инкарнациях. Бум высотного строительства в Чикаго начался очень рано: в конце 1920-х — начале 1930-х годов. В этот период в городе было построено 11 из 92 высочайших зданий. В начале 1960-х годов последовала вторая волна высотного строительства. С того времени было построено более 80 зданий высотой более 150 метров, включая знаменитые Сирс тауэр, Аон центр и Джон Хэнкок центр. Сейчас в Чикаго 75 завершенных здания высотой более 165 метров, ещё 2 здания находятся в процессе строительства. Считается, что Чикаго — второй по количеству небоскрёбов город в США после Нью-Йорка. По состоянию на июнь 2009 года, в городе 1107 законченных высотных здания. Если судить по средней высоте небоскрёбов города, Чикаго является самым высотным городом мира.

На данный момент в Чикаго строится только одно здание, высота которого по проекту должна превысить 300 метров: это 319-метровый небоскрёб Уотервью тауэр, строительство которого временно приостановлено. Также, до недавнего времени, на этапе строительства находилась 610-метровая башня Чикаго-спайр. Предполагалось, что 150-этажный небоскрёб Чикаго-спайр по завершении строительства в 2012 году станет высочайшим зданием в США, десятым по высоте в мире и вторым по высоте жилым зданием мира., однако, ввиду экономических трудностей, строительство этого здания вначале было заморожено, а потом и вовсе отменено.



Высочайшие здания 

Этот список включает небоскрёбы Чикаго высотой более 165 метров. Эта высота включает шпили и другие архитектурные элементы здания, но не включает антенны и радиомачты.

Высочайшие здания по уровню антенны 

Ниже приведен список высочайших в Чикаго зданий по уровню антенны. Отличие от стандартной высоты заключается в том, что учитываются неархитектурные элементы здания, например, антенны или молниеотводы.

Высочайшие непостроенные здания

Находящиеся в процессе строительства 

Список строящихся зданий высотой более 150 метров в Чикаго. Здания, которые уже были подведены под крышу, также включены в этот список.

Предложенные к строительству 

Список зданий высотой более 150 метров, предложенных к строительству в Чикаго. Для зданий, высота которых по проекту неизвестна, для включения в таблицу принят критерий в 40 этажей.

* Отсутствие данных в таблице означает, что окончательная информация ещё не известна.

Хронология высочайших зданий Чикаго 

Список ниже содержит здания, которые когда-либо были высочайшими зданиями Чикаго. Титул высочайшего в городе переходил от здания к зданию, причём лишь Уиллис тауэр был высочайшим зданием мира.

См. также 

 Архитектура Чикаго

Примечания

Ссылки 
 Диаграмма небоскрёбов Чикаго на портале SkyscraperPage.com

Чикаго
Здания Чикаго